

Sigle 
 Paralisi cerebrale infantile
 Partito Comunista Italiano – partito politico italiano (1921-1991)
 Partito Comunista Italiano – partito politico italiano (2016-attivo)
 Per Capita Income – reddito procapite
 Protocol Control information – assieme alla SDU, forma la Protocol Data Unit
 Percutaneous Coronary Intervention – angioplastica coronarica
 Peripheral Component Interconnect – Bus di comunicazione hardware di un computer
 Potere calorifico inferiore – potere calorifico meno il calore di vaporizzazione
 Pounds per Cubic Inch – libbra a pollice cubo – unità di misura anglosassone del peso specifico
 Presbyterian Church in Ireland – Chiesa presbiteriana d'Irlanda
 Principi Contabili Internazionali – emanati dallo International Accounting Standard Board (IASB)

Codici 
 pci – codice ISO 639-3 della lingua duruwa

Altro 
 pCi – simbolo del picocurie

Altri progetti